Boes (stripreeks), een Nederlandse stripreeks
Boes (animatieserie), een Japans-Nederlandse animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks

Personen 
Niek Boes, Nederlands cabaretier, acteur en stemartiest
Sijtje Boes, Nederlands souvenirverkoopster
Rudi Boes, Belgisch voormalig voetballer
Mirja Boes, Duits actrice en zangeres